Conn steht für:

 Conn Cétchathach, „Conn mit den hundert Schlachten“, König der keltischen Mythologie
 Conn-Syndrom, Bluthochdruck-Erkrankung, siehe Primärer Hyperaldosteronismus
 C. G. Conn, US-amerikanischer Hersteller von Musikinstrumenten
 Lough Conn, See in Irland

Conn ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Conn (1917–1993), US-amerikanischer Boxer
 Bobby Conn (* 1967), US-amerikanischer Musiker
 Charles G. Conn (1844–1931), US-amerikanischer Politiker
 Didi Conn (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin
 Herbert William Conn (1859–1917), US-amerikanischer Physiologe
 Harold Joel Conn (1886–1975), US-amerikanischer Bakteriologe
 Jerome W. Conn (1907–1994), US-amerikanischer Internist und Endokrinologe
 John Peebles Conn (1883–1960), schottischer Violinist, Dirigent und Musikpädagoge
 Leopold Conn (1820–1876), Stenograf, Pionier der Parlaments-Stenographie
 Pamela Conn, US-amerikanische Film- und Musikproduzentin
 Robert Conn (* 1969), US-amerikanischer ehemaliger Tänzer, Choreograf und Ballettdirektor
 Shelley Conn (* 1976), britische Schauspielerin
 Terri Conn (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Tony Conn (* 1937), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker

Siehe auch:
 Con